

Wielkie Księstwo Finlandii (1809–1917)

Legenda

Zobacz też 
 Premierzy komunistycznych, nieuznawanych państw fińskich

Przypisy

Bibliografia 
 Rulers.org